Bundestagswahlkreis 91 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Düren (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Duisburg II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Essen III (1949 bis 1961)